"Fly Me to the Moon" é uma canção que se tornou famosa por Frank Sinatra.

Fly Me to the Moon também pode se referir à:
Fly Me to the Moon (filme) - animação de 2009
Fly Me to the Moon: The Great American Songbook V - álbum de Rod Stewart
Fly Me to the Moon (álbum) - de Michael Feinstein

Desambiguação